La Pioppa ima više značenja:
 La Pioppa, Ferrara
 La Pioppa, Modena